Le XXIV Championnat d'Europe de basket-ball masculin 1985 s'est déroulé en Allemagne du 5 au .

Équipes participantes et groupes



Groupe A

Groupe B

Tour Final

Places de 9 à 12

Places de 1 à 8 

Classement 5 à 8

Classement final

Statistique

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1985
Basket-ball
Basket-ball 1985
Championnat Europe Basket-ball
Europe
Championnat Europe Basket-ball